Ne partez pas sans moi () — песня-победитель Евровидения-1988 в исполнении Селин Дион, представлявшей Швейцарию.

Композиция вышла как сингл в Европе 6 мая 1988 года, причём за первые два дня было продано более 200 тыс. копий. Кроме того, она была помещена на вторую сторону сингла «D’abord, c’est quoi l’amour?» в Канаде. Также песня включена на альбомы The Best Of (европейское издание) и Incognito (франкоязычное издание).

Также Дион записала версию песни на немецком языке под названием «Hand in Hand».

Чарты

Примечания

Ссылки 

Синглы Селин Дион
Песни Селин Дион
Песни «Евровидения-1988»
Песни Швейцарии на «Евровидении»
Песни — победители «Евровидения»